Черёмушкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Черёмушкинское сельское поселение — входит в Лебяжьевский район

Удмуртия 
 Черёмушкинское сельское поселение — входит в Можгинский район

Ульяновская область
 Черёмушкинское сельское поселение — входит в Инзенский район